Halbherr steht für:

 Halbherr (Patriziergeschlecht), Patriziergeschlecht aus Augsburg
 Federico Halbherr (1857–1930), italienischer klassischer Archäologe und Epigraphiker